Перетрясово — название населённых пунктов:

Россия 
 Перетрясово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Перетрясово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.